Владимир Аргутинский-Долгоруков:
 Аргутинский-Долгоруков, Владимир Захарович (1871—1911) — князь, врач. Жил и похоронен в Симферополе.
 Аргутинский-Долгоруков, Владимир Николаевич (1874—1941) — князь, российский дипломат, искусствовед, коллекционер, меценат.